Guillaume Walcher (mort en 1080) est évêque de Durham de 1071 à 1080.
 Wilhelm Walcher (1905-2005) est un physicien allemand.

 Walcher de Malvern (mort en 1135) est prieur de l'abbaye de Malvern de 1120 à 1135.